Malārd kan syfta på följande platser:

Iran 

 Malārd (kommunhuvudort i Iran), Teheran, 
 Shahrestān-e Malārd, kommun, Teheran, 

Robotskapade Iranförgreningar